PA steht als Abkürzung für:

 Alaska nach dem ICAO-Code
 1986 PA, ehemaliger Name des erdnahen Asteroiden (4034) Vishnu
 PA (Influenzavirus A), Polymerase acidic, ein Enzym des Influenzavirus A
 PA-Anlage (auch Public Address), eine Beschallungsanlage
 PA Consulting Group, eine internationale Unternehmensberatung
 Pacific-Route, Luftverkehrslinie (Richtungscode) nach dem Code der International Air Transport Association
 Pädagogikunterricht, das Unterrichtsfach Pädagogik
 Palästinensische Autonomiebehörde
 Pan American World Airways (PanAm), als IATA-Code der Fluggesellschaft
 Panama (Landescode nach ISO 3166)
 Panzerabwehr
 Pará, ein brasilianischer Bundesstaat
 Parental Alienation, englisch für Eltern-Kind-Entfremdung
 Passenger announcement, englisch für Fluggastbenachrichtigung
 Patentanwalt, als Titel (Anrede) und als Berufsbezeichnung
 Patres Albi (Weiße Väter), ein katholischer Männerorden
 Peano-Arithmetik erster Stufe, eine Theorie der Arithmetik
 Pennsylvania, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 periodische Augenerkrankung bei Pferden, siehe Mondblindheit
 Personalakte
 Personalausweis (personenbezogenes Dokument)
 Personenanhänger (hinter Omnibussen oder Oberleitungsbussen)
 Persönliche Assistenz
 persönlicher Angriff, in der Online-Enzyklopädie Wikipedia verwendet, siehe wp:PA
 Persönliche Ausrüstung (Schweizer Armee)
 Pflegeanleitung
 Phosphatidsäure, eine Klasse der Phosphoglyceride
 Polizeiassistenz
 Polyamide, ein Kunststoff
 Postamt
 Potentialausgleich
 Power Amplifier, englisch für Endstufe
 Prädikantenanwärter (Evangelische Kirchen), siehe Prädikant
 Praxisanleiter, siehe Praxisanleitung
 Premium-Account, ein kostenpflichtiges Benutzerkonto bei u. a. Internetspielen und Communities
 Pressluft-Atmer, ein Atemschutzgerät
 Primärläsion oder Primäraffekt einer Infektionskrankheit
 Prinz-Albert-Piercing
 Produktaufwertung, Modernisierung von Automodellen
 Produktive Arbeit (DDR), Schulfach
 Prohibited Area, die englische Bezeichnung für Luftsperrgebiet bzw. Sperrgebiet
 Prosopagnosie, Gesichtsblindheit
 Prostataadenom, frühere Bezeichnung für benigne Prostatahyperplasie
 Provider Aggregatable Address Space in Bezug auf ein IP-Netz
 Provisorische Anschlussstelle an einer Autobahn, siehe Anschlussstelle (Autobahn)
 Prüfungsausschuss
 Public Address, siehe PA-Anlage, Beschallungsanlage
 Public Affairs (Kommunikationsdisziplin)
 Pulmonalarterie, führt sauerstoffarmes (venöses) Blut zu den Lungen, siehe Arteria pulmonalis
 Pyrrolizidinalkaloide (Biochemie, Hepatotoxizität)
 die postcode area Paisley (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

PA auf Kfz-Kennzeichen:

 Bulgarien: Oblast Pasardschik
 Deutschland: kreisfreie Stadt Passau und Landkreis Passau
 Griechenland: Florina (ohne PAI, PAO, PAY)
 Großbritannien: Preston
 Italien: Metropolitanstadt Palermo
 Norwegen: Rjukan 
 Serbien: Pančevo
 Tschechien: Okres Pardubice, deutsch: Pardubitz (auslaufend)

Pa steht für:

 Pa, ein Nebenfluss des Loumea in Osttimor
 Pa (Altes Ägypten), altägyptischer Artikel-Begriff
 Ve (arabischer Buchstabe), im Jawi Pa, ein arabischer Buchstabe, der in mehreren erweiterten arabischen Alphabeten verwendet wird

Pa steht als Abkürzung für:

 Papa, kindersprachliches Wort für Vater
 Pascal (Einheit), physikalische Einheit des Drucks
 Protactinium, chemisches Element

Pā steht für:

 Pā, befestigtes Dorf der Māori in Neuseeland

Pâ steht für:

 Pâ, ein Departement und eine dasselbe Gebiet umfassende Gemeinde in Burkina Faso

p. A. (mit Leerzeichen) steht als Abkürzung für:

 per Adresse, eine Anweisung für die Briefpost, siehe Zustellanweisung
 per Akklamation

pA steht als Abkürzung für:

 Phasenwinkel, eine Messgröße der Bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA)

pa steht als Abkürzung für:

 Panjabi (پنجابی, ਪੰਜਾਬੀ, panjābī; [pʌnˈʤɑːbiː], auch Punjabi, Pandschabi), im Punjab gesprochene Sprache
 Picture Alliance, eine 2002 als Tochterunternehmen der Deutschen Presseagentur (dpa) gegründete Online-Plattform von sechs großen Bildagenturen

.pa steht als Abkürzung für:

 .pa, die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) des Staates Panama

p. a. (mit Leerzeichen) steht als Abkürzung für:

 per analogiam (lateinisch für durch Analogie), siehe Analogie (Philosophie)
 posterior-anterior, medizinisch „von hinten nach vorne“ in Bezug auf ein Organ, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen
 pro analysi lateinisch für die Analyse, Klassifikation der Reinheitsstufe von Chemikalien
 pro anno (umgangssprachlich auch per annum), (lateinisch für pro Jahr oder jährlich), vor allem finanzmathematisch verwendet

Siehe auch:

Abkürzung